Мра́морный переулок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Мраморный переулок — улица в Самаре. 
 Мраморный переулок — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Мраморный переулок — улица в Днепре.
 Мраморный переулок — улица в городе Запорожье.